Machaquito hace referencia a varios artículos:

Personas
 Rafael González Madrid (1880-1955), torero español de la provincia de Córdoba;
 Rafael González Villa (1921-1999), torero español de la provincia de Guadalajara;

Bebida
 Anís machaquito, aguardiente de Rute, en la Provincia de Córdoba (España).